Toponímia
 Granite (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Granite (Oregon), poble dels Estats Units a l'estat d'Oregon.
 Granite (Utah), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah.
 Granite Bay, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Granite City, poble dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Granite Quarry, poble dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Graniti, municipi italià, dins de la província de Messina.
 Vegeu també la pàgina de desambiguació: Granite Falls.

No confondre amb Granit, roca plutònica.